Эберштайн:

 Эберштайн — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Эберштайн, Карл фон (1894—1979) — фрайхерр (барон), высший руководитель СС и полиции.
 Эберштайн — замок Эберштейнов недалеко от Баден-Бадена.

См. также 
 Эберштейн (значения)